В США насчитывается 5 округов с названием Хью́стон ():* округ Хьюстон — в штате Алабама
 округ Хьюстон — в штате Джорджия
 округ Хьюстон — в штате Миннесота
 округ Хьюстон — в штате Теннесси
 округ Хьюстон — в штате Техас